Hoodoo е шестнадесети студиен албум на швейцарската хардрок група Krokus. Включва кавър на песента „Born to Be Wild“ от Steppenwolf. Песента „Hoodoo Woman“ е част от саундтрака на Saw 3D.

Състав 
 Фернандо фон Арб – китара
 Крис фон Рор – бас
 Марк Колер – китара
 Марк Сторс – вокали
 Фреди Стийди – барабани

Песни

Позиции в класациите

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Крокус
Музикални албуми от 2010 година